CSP puede referirse a: 

 Clip Studio Paint (software de creación de cómic e ilustración digital)
 Cloud Service Provider (proveedor de servicios de nube).
 C++ Server Pages, motor de Internet para el desarrollo avanzado de aplicaciones Web. Similar a JSP o ASP.
 Energía termosolar de concentración: tecnología de energía solar para generación de electricidad y calentamiento de agua.
 La Comunicación de Procesos Secuenciales.
 CSP Limoges, club de baloncesto francés.
 Problemas de Satisfacción de Restricciones.
 Cuerpo Superior de Policía, una institución armada española, creada durante el periodo de la Transición y antecesora del actual Cuerpo Nacional de Policía.
 Cryptographic Service Provider, o proveedor de servicios criptográficos.

Siglas